NGC 4847 (другое обозначение — PGC 44464) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4847
Дева (созвездие)